Spojení písmene K a číslice 2 může mít různé významy:
 K2 – druhá nejvyšší hora světa
 Tatra K2 – československá dvoučlánková tramvaj
 K-2 – americká vzducholoď z konce třicátých let
 Daewoo K-2 – útočná puška používaná armádou Jižní Koreje
 K2 Black Panther – hlavní bojový tank používaný armádou Jižní Koreje
 K2 (česká skupina) – česká hudební skupina
 K2 (japonská skupina) – japonský hudební projekt 
 K2 (švédská skupina) – švédská hudební skupina
 K2 (film) – americký film z roku 1992
 K2 – americký hudebník a herec Kevin Jonas
 Vitamín K2 – vitamín rozpustný v tucích
 K2 – podnikový informační systém od společností K2 atmitec